Григо́рий Елисе́ев: Елисеев, Григорий Григорьевич (1858—1942) — русский предприниматель.
 Елисеев, Григорий Елисеевич — родной брат родоначальника купеческой династии Елисеевых — Петра Касаткина.  
 Елисеев, Григорий Захарович (1821—1891) — русский журналист, публицист, литературный критик.
 Елисеев, Григорий Петрович (1804—1892) — представитель купеческой династии Елисеевых, купец 1-й гильдии, основатель Торгового дома «Братья Елисеевы», соучредитель первого российского акционерного банка.
 Елисеев, Григорий Семёнович (1918—2000) — Герой Советского Союза.